Реинтегра́ция (от  — «обновление», «повторение» и integratio — «восстановление», «восполнение», «соединение») — процесс объединение ранее распавшегося:

Реинтеграция территории — возврат территории по каким-либо причинам ранее вышедшей из состава государства обратно.
Реинтеграция гражданства — восстановление в гражданстве лица, ранее его утратившего.

См. также 

Реинтеграционизм